Бары́кина — фамилия. Известные носители:
 Барыкина, Любовь Алексеевна (род. 1983) — российская художественная гимнастка.
 
 Барыкина, Мария Михайловна (род. 1973) — российская хоккеистка.
 Барыкина, Римма Павловна (1928—2021) — советский и российский ботаник.